Baldwin se poate referi la:

Personalități
vezi

Localități
Baldwin, Michigan
Baldwin, comitatul Nassau, New York

Vezi și
Baldwin (autor)
Baldwin County